

Gratte-ciel 
Wells Fargo Center est le nom de plusieurs gratte-ciel éponymes de la banque américaine Wells Fargo, situés à :
 Denver dans le Colorado aux États-Unis.
 Los Angeles, aux États-Unis.
 Minneapolis, aux États-Unis.
 Sacramento, aux États-Unis.
 , aux États-Unis.
 Jacksonville, aux États-Unis.
 , aux États-Unis.
 , aux États-Unis.
 Salt Lake City, aux États-Unis.

Autres bâtiments 
 Le Wells Fargo Center, une salle omnisports située à Philadelphie en Pennsylvanie, dans le South Philadelphia Sports Complex qui inclut le Lincoln Financial Field, le Citizens Bank Park et le Wachovia Spectrum.
 Le  est une salle de spectacle.

Voir aussi